A Médiaklikk szó jelentései:

 Médiaklikk, az M1 aktuális csatorna magazinműsora
 Médiaklikk.hu, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap televízió-és rádióadóinak egységes tartalomszolgáltatási portálja
 Médiaklikk (applikáció), a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap televízió-és rádióadóinak okostelefonos alkalmazása
 Médiaklikk Plusz, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap show-műsorainak okostelefonos alkalmazása szavazásra

MTVA